

Communes en Allemagne 
 Winterbach, Bade-Wurtemberg, Arrondissement de Rems-Murr
 Winterbach, Bavière, Arrondissement de Günzburg
 Winterbach, Rhénanie-Palatinat, Arrondissement de Bad Kreuznach
 Winterbach (Pfalz), Rhénanie-Palatinat, Arrondissement du Palatinat-Sud-Ouest
 Winterbach (Sarre), en Sarre, fusionné en 1974 avec Saint-Wendel

Commune d'Autriche 
 Winterbach, hameau de Sankt Anton an der Jeßnitz, Basse Autriche